L'incredibile Hulk – personaggio dei fumetti Marvel Comics
L'incredibile Hulk – film del 2008 diretto da Louis Leterrier
 L'incredibile Hulk – film TV del 1977, episodio pilota dell'omonima serie televisiva
L'incredibile Hulk – serie televisiva statunitense del 1977
L'incredibile Hulk – serie animata del 1982
L'incredibile Hulk – serie animata del 1996
L'incredibile Hulk – videogioco del 2008